Municipio de Rubicon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rubicon (condado de Greene, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Rubicon (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.